Raúl Fernández Robert (1905-1982), cestista messicano
Raúl Fernández Valverde, (1985-), calciatore peruviano
Raúl Fernández-Cavada Mateos, calciatore spagnolo
Raúl Fernández, giavellottista cubano
Raúl Fernández, lunghista spagnolo
Raúl Fernández González, (2000-), pilota motociclistico spagnolo